Hyády mohou znamenat:
 Hyády (hvězdokupa) – hvězdokupa v souhvězdí Býka
 Hyády (mytologie) – božské dcery Atlanta z řecké mytologie